

Площа / Майдан

Майдан Незалежності (Вінниця)
 Майдан Незалежності (Київ)
 Майдан Незалежності (Миколаїв, Львівська область)
 Майдан Незалежності (Полтава)
 Майдан Незалежності (Рівне)
 Майдан Незалежності (Стрий)
 Майдан Незалежності (Суми)
 Майдан Незалежності (Хмельницький)

Станція метро 
 «Майдан Незалежності» — станція метро у Києві, .

Див. також 
 Площа Незалежності
 Вулиця Незалежності

Площі